Гавриловская — название ряда населённых пунктов в России.

Россия

Архангельская область 
 Гавриловская — деревня в Каргопольском районе.
 Гавриловская — деревня в Коношском районе.
 Гавриловская — деревня в Красноборском районе.

Вологодская область 
 Гавриловская — деревня в Вашкинском районе.
 Гавриловская — деревня в Тарногском районе.

Иркутская область 
 Гавриловская — деревня в Черемховском районе.

Кировская область 
 Гавриловская — деревня в Лузском районе.

Московская область 
 Гавриловская — деревня в Егорьевском районе.
 Гавриловская — деревня в Шатурском районе.

Орловская область 
 Гавриловская — деревня в Орловском районе.

См. также